Volmer ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Neumann-Volmer (* 1957), deutsche Ärztin
 Arnold Volmer († um 1387), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen
 Arvo Volmer (* 1962), estnischer Dirigent
 Berta Volmer (1908–2000), deutsche Geigerin und Musikpädagogin
 Günter Volmer (1922–2010), deutscher Ingenieur, Gewerkschafter und Politiker (CDU), MdB
 Hardi Volmer (* 1957), estnischer Filmemacher, Regisseur, Sänger und Politiker
 Helmuth Volmer (1909–nach 1961), deutscher Filmproduktionsleiter
 Johannes Volmer (1930–2015), deutscher Ingenieur und Professor für Getriebetechnik
 Johannes G.C. Volmer (1865–1935), niederländischer Ökonom und Professor für Administration
 Lisa Volmer (1917–1993), niedersächsische Politikerin (SPD)
 Ludger Volmer (* 1952), deutscher Politiker (B'90/Grüne), MdB
 Max Volmer (1885–1965), deutscher Chemiker
 Max-Josef Volmer (1874–1948), deutscher Jurist, Präsident des OLG Köln
 Omar Volmer (1934–2022), estnischer Schauspieler und Übersetzer
 Peter Volmer (* 1958), deutscher Leichtathlet
 Rudolf Volmer (1821–1878), deutscher Architekt
 Steffen Volmer (* 1955), deutscher Grafiker und Illustrator
 Walter Volmer († um 1430), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen

Sonstiges:
 Butler-Volmer-Gleichung
 Stern-Volmer-Gleichung
 Volmer-Weber-Kristallwachstum

Siehe auch:
 Vollmer